Qornisi kan avse:

Georgien 
 Qornisi (Kareli), ort i distriktet Kareli, Inre Kartlien
 Qornisi (stad), centralort i distriktet Znauri (Qornisi), Inre Kartlien
 Znauri (distrikt), Inre Kartlien